Lordegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Lordegān (kommunhuvudort i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Rūdkhāneh-ye Lordegān, vattendrag, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shahrestān-e Lordegān, kommun, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar